Moritz Pläschke ist der Name folgender Personen:

* Moritz Pläschke (Maler) (Carl Moritz Pläschke, auch Moritz Plaeschke; 1817–1888), deutscher Maler
 Moritz Pläschke (Buchhändler) (Johann Gottlieb Moritz Pläschke, auch Moritz Plaeschke; 1847–1914), deutscher Buchhändler, Verleger, Lyriker und Librettist